Hill County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Hill County (Montana) – okres státu Montana
 Hill County (Texas) – okres státu Texas